Atenais o Atenaida, prenom femení de l'antiga Grècia
 Francesca Atenais de Rochechouart (1641-1707), més coneguda com a Madame de Montespan, amistançada del rei Lluís XIV de França